Lester Patrick Trophy är en årlig utmärkelse som National Hockey League ger till en person som bidragit utvecklingen av ishockey i USA. Den introducerades 1966. Trofén är uppkallad efter Lester Patrick, spelare och tränare i Victoria Cougars och New York Rangers, som utvecklade ishockeyspelet.

Vinnare

Källa:

Referenser

NHL:s troféer och priser
Priser och utmärkelser instiftade 1966